Austria:
 Weinburg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Inne:
 Weinburg am Saßbach – pałac